Jordan Paul Fry (Spokane, 7 de junho de 1993) é um ator norte-americano. Dublou as vozes adicionais do filme Meet the Robinsons da Walt Disney Pictures.

Vida pessoal 

Fry nasceu em Spokane, Washington, filho de Paul Fry e Christine, ele tem uma irmã, Rachel, e um irmão, Joshua. Ele está cursando Davis High School, em Yakima, WA e ao contrário de seu personagem Mike Teavee, ele está muito envolvido no esporte, como jogar futebol para a escola e as equipes de mergulho, e também está muito envolvido em times de futebol ao redor da área. No entanto, como a maioria das crianças, ele gosta de jogos de vídeo e televisão. Ele também participa de um programa de jovens chamado 365 ministries, e está vivendo uma vida pacata em uma pequena cidade em Washington.

Carreira 

Fry fez sua estreia no cinema com o filme Charlie and the Chocolate Factory de 2005, interpretando o personagem Mike Teavee. Esteve no filme de animação Meet the Robinsons, dublando o personagem Lewis.

Filmografia

Ligações externas 
 Jordan Paul Fry no IMDb

Fry, Jordan Paul